Csehország
Rudná, település a Nyugat-prágai járásban
Rudná, település a Svitavyi járásban
Rudná pod Pradědem, település a Bruntáli járásban
 Szlovákia
 Rozsnyórudna (szlovákul Rudná), község a Kassai kerület Rozsnyói járásában